Přírodní vanad (23V) se skládá ze stabilního izotopu 51V a radioaktivního izotopu 50V s poločasem přeměny větším než 2,1×1017 let. Bylo také popsáno celkem 24 umělých radioizotopů vanadu s nukleonovými čísly 40 až 65, z nichž jsou nejstabilnější 49V, s poločasem přeměny 330 dnů, a 48V s poločasem 15,973 5 dnů. Všechny ostatní radioizotopy mají poločasy kratší než 33 minut, většinou pod 50 sekund. Nejméně stabilní je 42V s poločasem pod 55 nanosekund (poločasy přeměny 40V a 41V nejsou známy). Je také známo pět jaderných izomerů vanadu, po jednom od 44V, 46V a 54V, a dva od 60V.

Izotopy lehčí než jediný stabilní se přeměňují převážně beta plus přeměnou na titan a těžší hlavně beta minus na chrom.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

vanad
Vanad